Pessoas
Alfred Hitchcock, o cineasta

Localidades
Hitchcock (Dacota do Sul)
Hitchcock (Oklahoma)
Hitchcock (Texas)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos